Circomphalus fordi är en musselart som först beskrevs av Harris Oliver Yates 1890.  Circomphalus fordi ingår i släktet Circomphalus och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
fordi